Nell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien, Dor Daedeloth era la terra di Morgoth, l'Ainur più potente e il principale antagonista de Il Silmarillion.

Dor Daedeloth, o Terra dell'Ombra di Terrore, si estendeva tra la fortezza di Angband e su entrambi i lati degli Ered Engrin. Era qui che gli Orchi e altre creature di Morgoth vivevano e si moltiplicavano.

L'avanzata dei Noldor nella primitiva Prima Era si fermò qui, quando Fëanor fu mortalmente ferito dai Balrog.

I Noldor allora circondarono la regione (come minimo al sud), iniziando l'Assedio di Angband. Probabilmente vi costruirono alcune fortezze e avamposti, ma devono essere state distrutte o catturate dal Nemico durante la Dagor Bragollach.

Dor Daedeloth si estendeva a nord di Ard-galen, la grande piana erbosa a nord del Beleriand.

Regni della Terra di Mezzo